Le mardi  est le 252 jour de l'année 1868.

Naissances 
 Zaven Ier Der Eghiayan (mort le ), patriarche arménien
 Yrjö Wichmann (mort le ), philologue finnois

Autres événements 
 L'Italie signe un traité avec la Tunisie pour une durée de 28 ans, régulant le régime des  capitulations.

Voir aussi 
 8 septembre et septembre 1868